Charles-Marie-Augustin de Goyon – militare francese
 Jacques François Goyon de Matignon – conte di Torigni e principe di Monaco col nome di Giacomo I
 Jacques de Goyon de Matignon – vescovo cattolico francese
 Georges Goyon – egittologo francese